Segue abaixo uma lista com todos os jogos da Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens.

Jogos

Legenda:
QF - Quartas de Final
SF - Semifinal
F - Final
P - Prorrogação

Resumo do desempenho

Confrontos
Contra equipes nacionais:

*Atualizado até 19/4/2015.

Ver também
Lista de jogos da Seleção Brasileira de Rugby Sevens Masculino
Lista de jogos da Seleção Brasileira de Rugby Union

Listas de rugby do Brasil